Natty Dread – album zespołu Bob Marley & The Wailers
 Natty Dread – krakowski zespół reggae
 Natty Dreadlocks – określenie członka ruchu Rastafari